Game Maker Language, llenguatge de programació usat pel programari Game Maker 
 Generalized Markup Language, estàndard del llenguatge de marques desenvolupat per IBM, antecessor del SGML, vegeu Standard Generalized Markup Language
 Geography Markup Language, format XML per a dades geogràfiques, desenvolupat per l'Open Geospatial Consortium